John Harrison – orologiaio inglese
John Harrison (regista) – regista statunitense
M. John Harrison – scrittore britannico
John Harrison (canottiere) – professore di ingegneria meccanica e canottiere australiano